Tiaa (siglo XV a. C.) fue una reina del Antiguo Egipto de la dinastía XVIII, esposa de Amenhotep II y madre de Thutmosis IV.

Tiaa puede también referirse a:

 Tiaa (princesa) (siglo XV a.C.), princesa egipcia de la dinastía XVIII, hija de Thutmosis IV
 Tia (princesa) (siglo XIII a.C.), o Tiaa, princesa egipcia de la dinastía XIX, hija de Seti I
 Tiaa (esposa de Seti II) (siglo XII a.C.), noble egipcia y esposa de Seti II
 TIAA, una empresa estadounidense de servicios financieros